Иероклис Столтидис (род. 2 февраля 1975 года в Салониках) — греческий футболист, выступавший на позиции полузащитника. Он характеризовался вспыльчивостью, решительностью и лидерскими качествами.

Клубная карьера 
Столтидис начал заниматься футболом с «Понти Козанис» из четвёртого дивизиона, откуда перешёл в «Ираклис», где провёл 11 лет. Он дебютировал в чемпионате Греции за клуб из Салоников в декабре 1992 года, но стал игроком основы лишь в сезоне 1995/96. В следующем сезоне он впервые сыграл в Кубке УЕФА. Столтидис выделился в сезоне 2002/03 и был признан лучшим игроком клуба в сезоне. В июне, имея в активе 234 матча за клуб, он перешёл в «Олимпиакос», подписав контракт на два года. Его купили, чтобы заменить Зе Элиаса, который перешёл в «Дженоа».

В сезоне 2003/04 благодаря решающим голам в матчах против прямых конкурентов в борьбе за чемпионство, «Панатинаикоса» и АЕКа, Столтидис завоевал уважение болельщиков. Столтидис также удачно дебютировал в Лиге чемпионов, забив дважды в пяти матчах. Будучи основным игроком в команде Душана Баевича, в сезоне 2004/05 он сыграл 25 матчей в чемпионате и забил два гола. Он отыграл все шесть матчей кампании Лиги чемпионов без замен и забил победный гол в домашнем матче в ворота будущего победителя турнира, «Ливерпуля». В том же сезоне он с «Олимпиакосом» выиграл чемпионат, а также кубок Греции по футболу.

В сезоне 2005/06 он начал с первых минут матч дерби «Панатинаикоса» против «Олимпиакоса» и забил гол, чем помог «Олимпиакосу» победить со счётом 2:0. Столтидис закончил сезон 2005/06 с ещё одним «золотым дублем», а также получил награду футболист года в Греции. Сезон 2007/08 в очередной раз оказался успешным для Столтидиса. Тренер Такис Лемонис ставил Столтидиса в паре с аргентинцем Кристианом Раулем Ледесмой, игроки сформировали прочные партнёрские отношения. Столтидис также продолжил свой успех в Лиге чемпионов, на этот раз он помог «Олимпиакосу» занять второе место в группе и выйти в плей-офф. Он завершил групповой этап с 3 голами и 2 результативными передачами, все три гола Столтидис забил «Вердеру» (победы 1:3 и 3:0). В 2010 году он подписал контракт на один год с «Керкирой», где по окончании сезона и закончил свою карьеру.

Карьера в сборной 
Столтидис был в составе молодёжной сборной Греции, которая дошла до финала чемпионата Европы 1998 года и уступила там с минимальным счётом Испании. В ноябре 1999 года он дебютировал в основной сборной, и даже представлял Грецию на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Несмотря на хорошие выступления за «Олимпиакос», он остался за бортом победного состава Евро-2004, а также мундиаля 2006 года и Евро-2008. И, наконец, после многих лет спекуляции СМИ Отто Рехагель вызвал Столтидиса в сборную на товарищеский матч против Чехии. Он отклонил приглашение, заявив следующее:

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 11v11.com profile & stats

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Ираклис»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Керкира»